Gobius reticulatus Eichwald, 1831 - synonim gatunku ryby Babka tasiemnicowa  
 Gobius reticulatus Valenciennes 1837 - synonim gatunku ryby Pomatoschistus marmoratus